Koritinja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 113 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji